Meljnikov [méljnikov] () je (večinoma ruski) priimek več osebnosti:

 Aleksej Jurjevič Meljnikov, ruski odposlanec ruske dume,
 Andrej Aleksandrovič Meljnikov, heroj Ruske federacije.
 Avram Ivanovič Meljnikov (1784–1854), ruski arhitekt.
 Jakov Fjodorovič Meljnikov (1896–1960), ruski hitrostni drsalec.
 Konstantin Stepanovič Meljnikov (1890–1974), ruski arhitekt.
 Pavel Petrovič Meljnikov (1804–1880), ruski inženir.
 Peter Andrejevič Meljnikov, heroj Sovjetske zveze.
 Valentin Viktorovič Meljnikov (rojen 1957), igralec.
 Vasilij Meljnikov, rusko-slovenski violinist.
 Vasilij Ivanovič Meljnikov, heroj Sovjetske zveze.
 Viktor Konstantinovič Meljnikov (1914–2006), ruski slikar, sin K. S. Meljnikova.